En Pologne, Konarzew peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Konarzew, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Konarzew, un village du powiat de Łęczyca,
 Konarzew, un village du powiat de Zgierz.